Грайндль () — немецкая фамилия.

 Грайндль, Доминик (род. 1988) — немецкий кёрлингист.
 Грайндль, Йозеф (1912—1993) — немецкий певец.